El término soporte hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Soporte (arquitectura), cualquier elemento sustentante utilizado en la construcción de edificios.
 Soporte (matemática) o soporte de una función, mínimo conjunto cerrado que contiene los puntos donde una funciones diferente de cero.
 Soporte (química), sustancia inerte que en un proceso proporciona la adecuada superficie de contacto o fija alguno de sus reactivos.
 Soporte de laboratorio, pieza donde se sujetan las pinzas de laboratorio.
 Soporte y resistencia, dentro del análisis técnico, representa un nivel de precio por debajo del actual donde se espera que la demanda supere a la oferta, y por lo tanto el precio repunte.
 Soporte  o Punto de anclaje, parte en la estructura de una aeronave diseñada para portar una carga externa.

Informática
 Soporte de almacenamiento de datos, un material en cuya superficie se registra información, como el papel, la cinta de vídeo o el disco compacto.
 Soporte físico o hardware, conjunto de aparatos de una computadora u ordenador.
 Soporte lógico o software, conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora.
 Soporte técnico o nivel de soporte, dentro de la informática, representa la acción de solucionar problemas de una aplicación.

Medicina
 Soporte vital avanzado, atención médica proporcionada por profesionales de la salud previamente capacitados.
 Soporte vital básico, nivel de atención médica indicado para los pacientes con enfermedades o lesiones que amenazan la vida.

Artes
 Soporte pictórico, material en cuya superficie se aplica una obra pictórica, como el lienzo, la tabla o el muro.
 Soporte publicitario, subcanal de comunicación de un medio publicitario
 Soporte (heráldica), adornos que sujetan el escudo.

Deportes
 Soporte (deporte)
 Soporte, palo que eleva la pelota de golf.